Dirigent des Jahres bzw. Dirigentin des Jahres steht für:

 eine jährlich vergebene Auszeichnung der internationalen Fachzeitschrift für Musiktheater Opernwelt 
 eine Kategorie des bis 2017 jährlich vergebenen Musikpreises Echo Klassik
 eine Kategorie des seit 2018 jährlich vergebenen Musikpreises Opus Klassik